Michal Navrátil ist der Name folgender Personen:

* Michal Navrátil (Tennisspieler) (* 1982), tschechischer Tennisspieler und -trainer 
 Michal Navrátil (Wasserspringer) (* 1985), tschechischer Wasserspringer 

Siehe auch:
 Michel Navratil (1908–2001), französischer Philosoph